Jodeci («Джодеси») — американская музыкальная группа, работающая в жанре R&B. В составе две пары братьев: Джоэл Хейли (по прозвищу Джоджо) и Седрик Хейли (Кей-Си), Дональд Дегрейт (Деванте Свинг) и Дэлвин Дегрейт (М-р Дэлвин). Название составлено из их имён.

На сцене группа имеет имидж бешеных, сексуальных «плохих мальчиков».

Была основана в 1983 году в городе Шарлотт (Северная Каролина). Обе пары братьев начинали свои карьеры как дуэты.

Дискография 
 См. статью «Jodeci discography» в англ. разделе Википедии.

См. также 
 K-Ci & JoJo

Примечания

Ссылки 
 Избранные видеоклипы на YouTube
 «Freek’N You» (1995)
 «Every Moment» (2015)
 Jodeci на сайте AllMusic

Квартеты
Музыкальные коллективы из Северной Каролины